Sânmărtin, Szentmártonmacskás Kolozs megyei falu román neve

Hasonló kiejtéssel:
 Saint-Martin karib-tengeri sziget északi, francia fele
 Sint Maarten karib-tengeri sziget déli, holland fele